Apteronotidae är en familj av fiskar. Apteronotidae ingår i ordningen Gymnotiformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Apteronotidae 84 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Apteronotidae